Velika nagrada Argentine 1997 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 13. aprila 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:24,473
| 
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:25,271
| +0,798
|-
! 3
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 1:25,491
| +1,018
|-
! 4
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:25,773
| +1,300
|-
! 5
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:25,942
| +1,469
|-
! 6
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:26,218
| +1,745
|-
! 7
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:26,327
| +1,854
|-
! 8
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:26,564
| +2,091
|-
! 9
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:26,619
| +2,149
|-
! 10
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:26,799
| +2,326
|-
! 11
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:27,076
| +2,603
|-
! 12
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:27,259
| +2,786
|-
! 13
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:27,281
| +2,808
|-
! 14
| 17
|  Nicola Larini
| Sauber-Petronas
| 1:27,690
| +3,217
|-
! 15
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:28,035
| +3,562
|-
! 16
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:28,094
| +3,621
|-
! 17
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:28,135
| +3,662
|-
! 18
| 21
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 1:28,160
| +3,687
|-
! 19
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:28,224
| +3,751
|-
! 20
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:28,366
| +3,893
|-
! 21
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:28,413
| +3,940
|-
! 22
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:28,696
| +4,496
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 72
| 1:52:01,715
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 72
| + 0,979 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 72
| + 12,089 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 72
| + 29,919 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 72
| + 30,351 s
| 17
| 2
|-
! 6
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 72
| + 31,393 s
| 12
| 1
|-
! 7
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 72
| + 46,359 s
| 11
|  
|-
! 8
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 71
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 14
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 71
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 10
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 66
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 17
|  Nicola Larini
| Sauber-Petronas
| 63
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 50
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 49
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 43
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 37
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 33
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 24
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 24
| Hidravlika
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 18
| El. sistem
| 3
|  
|-
! Ods
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 5
| Sklopka
| 2
|  
|-
! Ods
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 10
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997